Beckum, ville allemande du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Beckum, village néerlandais de la commune de Hengelo, dans la province d'Overijssel.